Legio XII Gemina (XII легіон Близнюків) — римський легіон. Внаслідок значної кількості легіонерів (майже у 2 рази більше звичний легіон) перекладається також як XII Подвійний легіон.

Історія 
Після сходження на трон імператор Тиберій вирішив змінити політику стосовно германців — перейти до оборони. Для цього почали створювати потужну лінію (лімес). Для забезпечення військової підтримки у провінціях Верхня Германія та Реція було розташовано Legio XII Gemina, який мав набагато більший чисельний склад за інші легіони. Його було сформовано у 24 році. З цього моменту він виконував завдання захисту цих провінцій, не брав участі у внутрішніх розгардіяшах.

У 74 році імператор Веспасіан спрямував його до Паннонії. Втім невідомо, в яких саме військових таборах або містах розташовувався цей легіон. Ймовірно в подальшому став основою для створення додаткових легіонів при військових реформах Діоклетіана та Костянтина I. Припинив своє існування у 433 внаслідок низки поразок від армії гуннів на чолі із Ругілою.

Джерела 
 John R. Martindale, John Morris: The Prosopography of the Later Roman Empire. Bd. 2, Cambridge 1980, S. 951; ND Cambridge 2006, ISBN 978-0-521-07233-5.
 Otto Maenchen Helfen, The world of the Huns: studies in their history and culture, University of California Press, 1973

Римський легіон